Североамериканская хоккейная лига ( ) — профессиональные, а также юниорская лига в США и Канаде.

 Североамериканская хоккейная лига — профессиональная лига низшего уровня, существовавшая в 1973—1977 г.г.
 Североамериканская хоккейная лига — профессиональная лига среднего уровня, базирующаяся в Квебеке.
 Североамериканская хоккейная лига — юниорская лига в США.

Хоккейные лиги Канады
Хоккей с шайбой в США